Флаг Балези́нского района — является одним из официальных символов муниципального образования «Балезинский район» Удмуртской Республики Российской Федерации.

Описание 
Флаг Балезинского района представляет собой прямоугольное полотнище из трёх горизонтальных полос:
 верхней — лазоревого
 средней — белого
 нижней — чёрного цвета.

В центре — красный греческий крест с клиновидно раздвоенными плечами. Белая полоса занимает половину ширины всего флага, лазоревая и чёрная — по одной четверти. Отношение ширины флага к его длине — 2:3.

Обоснование элементов 
Лазоревый цвет является символом небесного начала и величия; белый — символом чистоты нравственных устоев; чёрный — символом земли и стабильности. Солярный знак — знак-оберег, по преданию оберегает человека от несчастий.

См. также 
 Герб Балезинского района

Примечания 

Балезинский район